Název Červená voda má více vodních toků:

 Červená voda (přítok Hromovce) – levostranný přítok Hromovce na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Červená voda (přítok Lužické Nisy) – (nazývána také Oldřišský potok) – pravostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec a v Polsku v Dolnoslezském vojvodství
 Červená voda (přítok Mlynice) – levostranný přítok Mlynice na Slovensku v okrese Poprad
 Červená voda (přítok Turce) – levostranný přítok Turce na Slovensku v okresech Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice 
 Červená voda (přítok Vajskovského potoka) – levostranný přítok Vajskovského potoka na Slovensku v okrese Brezno

Související články 
 Červená Voda (rozcestník) – název více sídel